Låktatjåkka (berg); een berg in Zweden;
Låktatjåkka (halte); een stationnetje nabij de berg;

Ook:
Låktajåkka; een riviertje komend vanaf de berg.
Låktajaure; een meer aan de voet van de berg.